Аджигольская () — ручей и балка, впадающая в озеро Солонец, расположенная на территории Очаковского района (Николаевская область, Украина). Верховье именуется балка Кривая.

География 
Длина — 13 км. Площадь бассейна — 62,4 км². Долина изредка изрезана ярами и промоинами. На протяжении почти всей длины пересыхает, верхнее течение — наименее маловодное. Есть пруд, по состоянию местности на 1978-84 года, возле бывшего селения Попова Дача. Характерны весенние и летние паводки. Приустьевая часть балки занята прибрежно-водной растительностью.

Берёт начало западнее села Червоное Парутино. Ручей и балка проходит в южном направлении. В устье балки образовано озеро Солонец, что юго-западнее села Солончаки. Непосредственно западнее устья балки расположена Очаковская ВЭС.

Притоки: (от истока к устью) безымянные балки

Населённые пункты (от истока к устью) нет

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Реки Николаевской области
Реки, расположенные между бассейнами рек Днестр и Южный Буг